Le mot menu peut avoir plusieurs sens :

Nom commun
 dans la restauration, un menu est un ensemble de plats qui forment un repas ;
en charcuterie, le menu est un type de boyau étroit (intestin grêle) servant à envelopper des saucisses ;
 en informatique, un menu est une liste d'options ;

Toponyme

Les Menus, nom d'une commune française qui se situe dans la région Basse-Normandie ;

Patronyme

Alain Menu (1963-),  pilote automobile suisse ;
Bernadette Menu, égyptologue française ;
Christophe Le Menu de Saint-Philbert (–1774), éditeur de musique ;
Georges François Léopold Menu, (1845-1886), ténor français ;
Jean-Christophe Menu (* 1964), auteur et éditeur de bande dessinée ;
Michel Menu (1916-2015), personnalité scoute, résistant, ingénieur et auteur français ;
Roger-Philippe Menu (1948-2013), nageur français.

Patronyme français
Patronyme suisse